Rock & Roll Music to the World — седьмой студийный альбом британской блюз-рок-группы Ten Years After, выпущенный в 1972 году. Пластинка смогла занять 27 место в чартах Великобритании и 43 место в чартах США.

Список композиций 
Автор всех песен — Элвин Ли.

 «You Give Me Loving» — 6:33
 «Convention Prevention» — 4:23
 «Turned-Off TV Blues» — 5:13
 «Standing at the Station» — 7:11
 «You Can’t Win Them All» — 4:06
 «Religion» — 5:49
 «Choo Choo Mama» — 4:02
 «Tomorrow I’ll Be Out of Town» — 4:29
 «Rock & Roll Music to the World» — 3:47

Участники записи 
 Элвин Ли — гитара, вокал
  — бас-гитара
  — ударные
  — орган

Позиция в чартах

Примечания 

Альбомы блюз-рока
Альбомы Chrysalis Records
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Ten Years After